Зал славы роз () — розы, признанные лучшими по результатам голосования членами Всемирной федерации обществ розоводов.

Зал славы роз

Зал славы старых роз

См. также

Примечания 

Розоводство
Сорта роз